Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu – coroczny cykl turniejów mających wyłonić najlepszych polskich żużlowców. W sezonie 2006 IMP składają się z 4 ćwierćfinałów, 2 półfinałów i finału. Najlepsi zawodnicy z poprzedniego sezonu są rozstawieni od półfinałów.

Tytułu Mistrza Polski bronił 22-letni Janusz Kołodziej, srebrnego medalu Tomasz Gollob, a brązowego jego starszy brat Jacek.

Ćwierćfinały

Poznań 
 Poznań, 25 maja 2006
 Stadion: PSŻ Poznań
 Sędzia: Marek Czernecki

W półfinale w Rawiczu oprócz pierwszej szóstki, wystąpią rozstawieni: Janusz Kołodziej oraz Rune Holta.

Łódź 
Łódź, 25 maja 2006
 Stadion: Orzeł Łódź
 Sędzia: Jerzy Najwer

Zmiany na liście startowej:
 (12) Adam Kajoch (pierwotnie drugi rezerwowy) za Krystiana Klechę (Polonia Bydgoszcz).
 (9) i (17) Wojciech Żurawski oraz Tomasz Zywertowski.

W półfinale w Lublinie oprócz pierwszej szóstki, wystąpią rozstawieni: Robert Kościecha oraz Marcin Rempała.

Grudziądz 
Grudziądz, 25 maja 2006
 Stadion: GTŻ Grudziądz
 Sędzia: Józef Piekarski
 Widzów: 1000 osób
 NCD: 67,30 sek. – Daniel Jeleniewski w 7 biegu

Zmiany na liście startowej:
 (9) Krystian Barański (pierwotnie pierwszy rezerwowy) za Grzegorza Walaska (ZKŻ Zielona Góra).
 (13) Dariusz Fijałkowski za Bartosza Kasprowiaka (ZKŻ Zielona Góra); na zawody nie stawił się drugi rezerwowy Sebastian Trumiński (Lotos Gdańsk)

W półfinale w Rawiczu oprócz pierwszej piątki, wystąpią rozstawieni: Piotr Protasiewicz, Tomasz Gollob oraz Jarosław Hampel.

Opole 
Opole, 25 maja 2006
 Stadion: Kolejarz Opole
 Sędzia: Krzysztof Woźniak
 Widzów: 300 osób

Zmiany na liście startowej:
 (4) Tomasz Łukaszewicz (pierwotnie pierwszy rezerwowy) za Mariusza Frankowa (Lotos Gdańsk).
 (14) Stanisław Burza (pierwotnie drugi rezerwowy) za Sebastiana Kowolika (Orzeł Łódź).
 (7) Adam Pietraszko za Piotra Świderskiego (WTS Wrocław).

W półfinale w Lublinie oprócz pierwszej szóstki, wystąpią rozstawieni: Jacek Gollob oraz Krzysztof Kasprzak.

Półfinały

Lublin 
Lublin, 29 czerwca 2006 (17:00)
 Sędziował: Tomasz Proszowski (Tarnów)
 NCD – (66.87) w wyścigu VII uzyskał Wiesław Jaguś
 Widzów: ok. 1500

 (4) Krzysztof Kasprzak kontuzjowany, ponieważ był rozstawiony z 1/4 w Opolu zastępuje go zawodnik rezerwowy z tego ćwierćfinału (Krzysztof Buczkowski).

Rawicz 
Rawicz, 29 czerwca 2006
 Sędzia: Ryszard Bryła
 Widzów: ok. 2000

 (14) Rune Holta zrezygnował ze startu w IMP. Ponieważ był rozstawiony z 1/4 w Poznaniu, jego miejsce powinien zająć Mariusz Puszakowski, jednak on nie wystąpił. Ostatecznie za Norwega wystąpił Krzysztof Jabłoński, a pierwszym rezerwowym był Piotr Świst.

Finał 

Tarnów, 15 sierpnia 2006 (19:00)
 Sędzia zawodów: Andrzej Terlecki (Gdynia)
 Delegat GKSŻ: Marek Karwan
 Komisarz techniczny: Roman Siwiak
 Kontroler motocykli: Maciej Spychała
 Kierownik zawodów: Włodzimierz Szczygieł

 Kibiców: ok. 11 000 os.
 NCD: 71.37 sek. – Jarosław Hampel w V biegu

 {13} Janusz Kołodziej (Unia Tarnów) → ( ) Jacek Krzyżaniak
 (8) Adrian Miedziński (Adriana Toruń) → (18) Rafał Dobrucki

Zobacz też 
 Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu 2006
 Sezon żużlowy 2006
 Sport żużlowy

Bibliografia 
 
 Tomasz Gollob zwycięzcą żużlowych IMP !

2006
2006 w sporcie żużlowym
2006 w polskim sporcie